Bistrica [] ist der Name folgender Gewässer und Orte in Ostmittel- und Südosteuropa:

Albanien:
 Bistrica (Ionisches Meer), Fluss ins Ionische Meer in Südalbanien
 Bistrica (Valbona), Nebenfluss der Valbona in Tropoja in Nordalbanien

Bosnien-Herzegowina:
 Bistrica (Banja Luka), Ort in der Gemeinde Banja Luka
 Bistrica (Fojnica), Ort in der Gemeinde Fojnica
 Bistrica (Gornji Vakuf-Uskoplje), Ort in der Gemeinde Gornji Vakuf-Uskoplje
 Bistrica (Gradiška), Ort in der Gemeinde Gradiška
 Bistrica (Jajce), Ort in der Gemeinde Jajce
 Bistrica (Livno), Fluss im Livanjsko polje in der Herzegowina
 Bistrica (Zenica), Ort in Zenica

Bulgarien:
 Bistrica (Chechko), Fluss in Bulgarien

Kosovo:
 Bistrica e Pejës (Pećka Bistrica), Fluss durch Peja
 Bistrica e Prizrenit (Prizrenska Bistrica), Fluss durch Prizren
 Bistrica e Deçanit (Dečanska Bistrica), Fluss durch Deçani
 Bistrica (Ibar), rechter Nebenfluss des Ibar, nördlich von Lozište, Gemeinde Zvečan

Kroatien:
 Marija Bistrica, Marien-Wallfahrtsort, Gespanschaft Krapina-Zagorje
 Bistrica (Dobra), rechter Zufluss der Dobra (Kupa), nordöstlich von Ogulin, Gespanschaft Karlovac 
 Bistrica (Krapina), rechter Zufluss der Krapina (zur Save) bei Zlatar Bistrica, Gespanschaft Krapina-Zagorje 

Montenegro:
 Bistrica (Bijelo Polje), Dorf in der Gemeinde Bijelo Polje, Montenegro

Nordmazedonien:
 Bistrica (Bitola), Dorf in der Opština Bitola
 Bistrica (Čaška), Dorf in der Opština Čaška

Serbien:
 Bistrica (Nova Varoš), Opština Nova Varoš
 Bistrica (Petrovac na Mlavi), Opština Petrovac na Mlavi
 Bistrica (Leskovac), Opština Leskovac
 Bistrica (Crna Trava), Opština Crna Trava
 Bistrica (Lazarevac), Opština Lazarevac

Slowenien:
 Ilirska Bistrica, Stadt in Südslowenien
 Slovenska Bistrica, Stadt und Gemeinde in Slowenien
 Bistrica (Kozjansko), Fluss
 Bistrica (Sotla), Fluss
 Feistritz (Drau) (Mučka Bistrica), linker Nebenfluss der Drau

Siehe auch:
 Bystritza (hier auch zur Etymologie)
 Bystřice, Bystřička (tschechisch)
 Bystrica, Vydrica, Bystrička (slowakisch)
 Bystrzyca (polnisch)
 Bistriza (bulgarisch)
 Bystryzja (ukrainisch)
 Bistrița (Begriffsklärung) (rumänisch)
 Beszterce (ungarisch)
 Bistritz, Bistritza, Bistrzitz, Feistritz, Wistritz (deutsch)